Dustin ist ein männlicher Vorname, der hauptsächlich im englischen Sprachraum verbreitet ist.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Der Name stammt von einem englischen Nachnamen, der vermutlich aus dem altnordischen Vornamen Ðórsteinn abgeleitet ist. Dieser altnordische Vorname setzt sich aus den Elementen Thor und Stein zusammen.

Namensträger 
 Dustin Boyd (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 
 Dustin Byfuglien (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Dustin Dollin (* 1980), australischer Skateboarder
 Dustin Heun (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Dustin Hoffman (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler
 Dustin Laurenzi (* ≈1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Dustin Milligan (* 1985), kanadischer Schauspieler
 Dustin Moskovitz (* 1984), Mitbegründer von Facebook
 Dustin Pedroia (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Dustin Penner (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Dustin Rhodes (* 1969), US-amerikanischer Wrestler
 Dustin Semmelrogge (* 1980), deutscher Schauspieler
 Dustin Wells (* 1983), australischer Fußballspieler
 Dustin Wood (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler

Familienname 
 Wayne Dustin (* 1965), kanadischer Skilangläufer

Orte  
 Dustin (Oklahoma)
 Dustin Township
 Dustin-Insel, Insel vor der Küste des Ellsworthlands, Antarktika

Sonstiges  
 Dustin (Unternehmen), schwedischer Elektronikversandhandel
 eine Puppe aus dem irischen Kinderfernsehen im Programm von RTÉ, siehe Dustin the Turkey
 Dustin (Kurzfilm), ein Kurzfilm von Naïla Guiguet aus dem Jahr 2020

Männlicher Vorname
Englischer Personenname
Personenname nach Thor